Соревнования в супергиганте в горнолыжном спорте среди женщин на зимних Олимпийских играх 2014 пройдут 15 февраля. Местом проведения соревнований станет горнолыжный курорт Роза Хутор. Соревнования начнутся в 11:00 по местному времени (UTC+4). В женском супергиганте примут участие 49 спортсменок из 25 стран. Чемпионкой 2010 года в этой дисциплине являлась австрийская горнолыжница Андреа Фишбахер, но в Сочи она не выступала, не сумев пробиться в сборную Австрии.

Анна Феннингер выиграла свою первую олимпийскую медаль (австрийки выиграли золото в этой дисциплине на Олимпийских играх третий раз подряд), Мария Хёфль-Риш — четвёртую, Николь Хосп — третью.

Во время спуска Хёфль-Риш на трассу вышел один из сотрудников, что запрещено правилами, однако немка заявила, что она не будет подавать протест, так как вышедший не помешал ей.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр